

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zagościniec – część wsi Strzakły w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Zagościniec – część wsi Kościeniewicze w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Zagościniec– część wsi Smólsko Duże w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Zagościniec – część wsi Olszewnica w woj. lubelskim, w pow. radzyński, w gminie Kąkolewnica
 Zagościniec – część wsi Gruszka Zaporska w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Zagościniec – część wsi Nieznanowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zagościniec– część wsi Baba w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Zagościniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin
 Zagościniec –  przysiółek wsi Jeżowe w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Zagościniec – część wsi Stobiec w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska